Пьер Калистратович Кобахи́дзе (1907 — 1963) — грузинский советский актёр. Народный артист Грузинской ССР (1946). Лауреат Сталинской премии (1952).

Биография 
Родился а. В 1924 году окончил Тбилисскую театральную студию под руководством А. Н. Пагава. В 1924—1930 годах работал в Тбилисском театре имени Ш. Руставели, с 1930, с переводом из Кутаиси в Тбилиси 2-го государственного драмтеатра под руководством К. А. Марджанишвили, перешёл в этот театр.

Кобадзе принадлежал к поколению актёров, творческий путь которых начинался в годы активной работы Марджанишвили над созданием советского грузинского театра. Он работал с этим режиссёром и в театре им. Руставели и видимо его переход во 2-й драматический театр, был переходом вслед за режиссёром. Кобахидзе обычно называют среди учеников Марджанишвили.

Умер 20 августа 1963 года.

Жена — народная артистка Чавчавадзе, Тамара Ираклиевна.

Роли в театре 
 В 1932 году исполнил главную роль учёного гуманиста Уриэля Акоста в одноимённой трагедии немецкого автора Карла Фердинанда Гуцкова, посвященная жизни голландского философа, предшественника Спинозы, направленная против подавления свободы мысли и религиозного мракобесия. (первым исполнителем этой роли был У. Чхеидзе).
 В 1935 году в пьесе Ф. Шиллера «Коварство и любовь» сыграл главнуя роль молодого аристократа Фердинанда, искренняя любовь которого к простой девушке из-за коварства окружающих приводит к гибели обоих.
 В 1940 году сыграл роль молодого аристократа Армана Дювалье в пьесе «Маргарита Готье» по роману А. Дюма «Дама с камелиями». Несчастная история любви молодого аристократа и смертельно больной куртизанки.
 В 1944 году в комедии В. Шекспира «Укрощение строптивой» исполнил роль главного героя Петруччио, энергичного и привлекательного, преодолевающего капризы своей невесты Катарины.
 В 1944 году в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница», исполнил роль Паратова, обаятельного купца, без моральных принципов, совратившего героиню спектакля.
 1945 год Чонта в пьесе В. Пшавела «Изгнанник»,
 1948 год Онисэ в пьесе Казбеги «Пастырь»
 В 1951 году роль римского полководца Марка Антония в трагедии В. Шекспира «Антоний и Клеопатра»,
 В 1952 году роль Вашадзе в пьесе «Его звезда» Мосашвили. Постановка получила Сталинскую премию второй степени в 1952 году.
 Одним из первых на грузинской сцене сыграл В. И. Ленина в 1941 году в пьесе Погодина «Кремлёвские куранты», и в 1947 в пьесе «1917 год» Асатиани и Чиаурели.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени (30.11.1950 и 17.4.1958)
 орден Красной Звезды (14.4.1944)
 орден «Знак Почёта» (24.2.1941)
 Народный артист Грузинской ССР (1946)
 Сталинская премия (1952)

Примечания

Литература 
 Гугушвили Э. Н., Джанелидзе Д. С. Грузинский Государственный драматический театр имени К. Марджанишвили. (Краткий очерк). — , 1958.
 

Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Похороненные в Дидубийском пантеоне
Народные артисты Грузинской ССР